Roches Noires peut désigner :

Toponymie

l'arrondissement Roches-Noires dans la Préfecture d'Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi ;
 le quartier Les Roches Noires, à Casablanca ;
 le phare des Roches-Noires, à Casablanca.

le village de Roches Noires.

la Plage des Roches Noires.

Arts 
 le téléfilm Roches Noires de Laurent Dussaux, diffusé en 2018 ;
 Hôtel des Roches Noires, tableau de Claude Monet.

Divers 
 l'Hôtel des Roches Noires à Trouville-sur-Mer, en France ;
 le club de football Sporting Club Cheminots des Roches Noires, à Casablanca, au Maroc.